Бикс — многозначный термин.

 Бикс — металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала и белья в автоклаве и хранения их в операционных и перевязочных.
 Бикс (игра) — вид игры на наклонном столе или доске, по которому шар после удара сбегает обратно.

См. также 
 Бикса
 Бюкс